Лукьянченко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Лукьянченко, Александр Алексеевич (род. 1947) — донецкий городской голова.
 Лукьянченко, Андрей Анисимович (1923—2022) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Лукьянченко, Григорий Сергеевич (1902—1967) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1944).
 Лукьянченко, Станислав Александрович (1928—2001) — советский и украинский инженер, директор Дальневосточного и Черноморского морских пароходств.

 Лукьянченко, Екатерина Филипповна (1905—?) — свинарка, Герой Социалистического Труда. 
 Лукьянченко, Надежда Константиновна (1939—2004) — советский казахский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Лукьянченко, Татьяна Васильевна (1932—2016) — советский и российский этнограф, исследователь народов Европейского Севера России.